Ženski svetovni rekord v skoku v višino. Prvi uradno priznani rekord je leta 1922 postavila Nancy Vorhees s preskočeno višino 1,46 m, aktualni rekord pa je 30. avgusta 1987 postavila Stefka Kostadinova s preskočeno višino 2,09 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 56 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Višina
Skok v višino